Henry (Dél-Dakota)
 Henry (Illinois)
 Henry (Nebraska)

Egyéb
Henry (mértékegység)
Joseph Henry amerikai fizikus